Cassagnes (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Cassagnes (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje